Maunsell ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Richard Maunsell (1828–1916), britischer General
 Guy Maunsell (1884–1961), britischer Bauingenieur